Денис Леонидович Корев (род. 21 июля 1986 года) — российский игрок в хоккей с мячом, полузащитник.

Карьера

Клубная 
Воспитанник хабаровского хоккея с мячом. Первым тренером хоккеиста в школе СКА стал Анатолий Гладилин.

Начал игровую карьеру в составе команды «СКА-Нефтяник»-2, принимающей участие в первенстве России среди команд первой лиги.

С 2004 по 2010 год был игроком «СКА-Нефтяника». В высшей лиге чемпионата России дебютировал за «СКА-Нефтяник» 25 декабря 2004 года в домашнем матче с командой «Саяны» (9:1).

Продолжил игровую карьеру выступлениями за нижегородский «Старт» (2010—2012), новосибирский «Сибсельмаш» (2012—2014) и ульяновскую «Волгу» (2014/15).

Сезон 2015/16 провёл в составе команды «Восток» (Арсеньев), представляющей второй по силе дивизион российского клубного хоккея с мячом.

В сезоне 2016/17 вновь защищал цвета «СКА-Нефтяника», побеждая в этом сезоне в Кубке (2016), Суперкубке (2017) и чемпионате России.

В дальнейшем выступал за красногорский «Зоркий» (2017/18), мурманский «Мурман» (2018/19) и в первой половине сезона 2019/20 вновь за «Восток».

С середины сезона 2019/20 вновь стал игроком «СКА-Нефтяника», по итогам которого побеждает в Суперкубке России и становится обладателем золотых медалей незавершённого чемпионата России.

В начале сезона 2020/21 расторг контракт со «СКА-Нефтяником» и перешёл в казанское «Ак Барс — Динамо», выступая за команду до конца сезона.

Дальнейшая деятельность 
После завершения игровой карьеры перешёл к тренерской деятельности в школе «СКА-Нефтяника», в которой работает с командами на детско-юношеском уровне.

Семья 
Родной брат — Павел, большую часть игровой карьеры выступавший за «Восток».

Двоюродный брат — Евгений Корев.

Достижения 
«СКА-Нефтяник»
 Чемпион России (2): 2016/17, 2019/20 
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2004/05 
 Обладатель Кубка России: 2016 
 Финалист Кубка России: 2013 
 Бронзовый призёр Кубка России: 2007 
 Обладатель Суперкубка России (2): 2017 (весна), 2020 

Сборная России (юноши)
 Чемпион мира среди старших юношей: 2003 
 Чемпион мира среди младших юношей: 2002

Статистика выступлений

Клубная 

В чемпионатах / кубках России забивал мячи в ворота 16 / 8 команд
 

Количество мячей в играх

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал в 33 играх 
по 2 мяча забивал в 3 играх 

Свои 39 мячей забил в 36 играх, в 334 играх мячей не забивал. 

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 10 играх 

Свои 10 мячей забил в 10 играх, в 89 играх мячей не забивал. 

Первый и юбилейные мячи в чемпионатах России
1 мяч забил в ? игре 4 января 2007 года, в домашнем матче с командой Саяны (8:3), на 79 минуте.

В международных турнирах 

Участие в Кубке мира: 1 раз (2016); в Кубке чемпионов: 3 раза (2009, 2012, 2013)

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте ФХМР
 Профиль на сайте КХМ «СКА-Нефтяник»
 Профиль на сайте bandysidan.nu / 
 Денис Корев: «Когда позвонили из Хабаровска, попросил жену себя ущепнуть» / Тихоокеанская звезда (08.02.20) / 

Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»
Игроки КХМ «Металлург» Братск
Игроки КХМ «Старт»
Игроки КХМ «Сибсельмаш»
Игроки КХМ «Волга»
Игроки КХМ «Восток»
Игроки КХМ «Зоркий»
Игроки КХМ «Мурман»
Игроки КХМ «Динамо-Казань»
Чемпионы мира по хоккею с мячом среди юношей